TABVLA RASA (bis 2006 Tabula Rasa, zu lateinisch tabula rasa) war von 1992 bis 2012 die Jenenser Zeitschrift für kritisches Denken.

Sie war eine im Internet erscheinende Fachzeitschrift für Philosophie, die theologische und gesellschaftskritische Themen mitumfasste.

Autoren 
Zu den Autoren zählten u. a. Karim Akerma, Jakob A. Bertzbach, Hartmut Böhme, Christian Danz, Volker Gerhardt, Stefan Groß, Daniel Krause, Robert Lembke, Hermann Lübbe, Gonsalv K. Mainberger, Bernd Villhauer, Michael Lausberg und Borislaw Wankow.

Geschichte 
Die TABVLA RASA wurde 1992 durch die damaligen Studenten Bernd Villhauer und Stefan Groß gestartet und erschien zunächst unregelmäßig, ab 2006 vierteljährlich. Zunächst sollten Berichte zu aktuellen Forschungsschwerpunkten von Mitarbeitern des Instituts für Philosophie der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit einer flexiblen Formatierung einfach kommuniziert werden und darüber hinaus akademisch Interessierte erreicht werden. Dieser Anfang erweiterte sich hin zu einer überregionalen Teilnahme am wissenschaftlichen Diskurs. Mit der gleichnamigen Domäne erfolgte im Juli 2006 die Abänderung ihres Namens von ‚Tabula Rasa’ zu ‚TABVLA RASA’, wobei ihr alter Name 2007 von einem Kulturmagazin Tabula Rasa erneut aufgegriffen wurde. Mit jenem Magazin stand sie im engen Kontakt, indem sie als dessen ältere Schwester ausgewählte Beiträge von ihm übernahm. Die Textenauswahl richtete sich nach ihrem erklärten Grundanliegen, ein Forum zu bieten „für noch unerprobte philosophische Gedankengänge“ und für eine „spannende geisteswissenschaftliche Forschung.“ Laut der Website der Zeitschrift erschien die letzte Ausgabe am 1. November 2012.

Siehe auch 
 Liste der Philosophiezeitschriften
 Tabula rasa (Redewendung)

Weblinks

Nachweise 

Philosophiezeitschrift (Deutschland)
Ersterscheinung 1992
Erscheinen eingestellt 2012
Medien (Jena)
Zeitschrift (Thüringen)
Deutschsprachige Vierteljahreszeitschrift
Friedrich-Schiller-Universität Jena